Самарська Лука — лука у закруті річки Самари
 Самарська Лука — лука у закруті річки Волга у Поволжі, Росія
 Самарська Лука — національний парк у Самарській області Росії